CSJ ist die Abkürzung für:

 Gemeinschaft vom heiligen Johannes
 Josephiner vom hl. Leonardo Murialdo 
 Johannesschwestern von Maria Königin
 St. Josefskongregation, eine franziskanische Schwesterngemeinschaft

CSJ